Pinot ist der Name folgender Personen:
 Margaux Pinot (* 1994), französische Judoka
 Natalis Pinot (1747–1794), französischer Priester und Märtyrer
 Thibaut Pinot (* 1990), französischer Straßenradrennfahrer

Pinot bezeichnet verschiedene Rebsorten:
 Pinot blanc, französische Bezeichnung des Weißen Burgunders
 Pinot gris, französische Bezeichnung des Grauburgunders
 Pinot Liébault, eine Mutation der Rebsorte Pinot noir
 Pinot Meunier, französische Bezeichnung des Schwarzrieslings
 Pinot noir, französische Bezeichnung des Spätburgunders
 Pinot noir précoce, französische Bezeichnung des Frühburgunders
 Pinot nova, eine interspezifische Kreuzung von Blauer Burgunder x Malverina

Siehe auch:
 Pinault
 Pino